Seznam brigad z zaporedno številko 69.

Seznam 
 Pehotne
 69. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 69. pehotna brigada (ZDA)

 Zračnoobrambne
 69. zračnoobrambna artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi